Luis III de Baviera (nacido Luis Leopoldo José María Eloisio Alfredo; Múnich, 7 de enero de 1845-Sárvár, 18 de octubre de 1921) fue el último rey de Baviera ente 1913 y 1918. Fue regente durante el reinado de su predecesor, el rey Otón I, entre los años 1912 y 1913. Fue príncipe de Baviera desde su nacimiento, hasta su ascenso al trono, y miembro de la casa de Wittelsbach hasta su muerte.

Primeros años 

Nació en Múnich, en el Reino de Baviera, siendo hijo del príncipe regente Leopoldo de Baviera y de su esposa, la archiduquesa Augusta Fernanda de Austria-Toscana, hija a su vez del gran duque Leopoldo II de Toscana. Pasó sus primeros años en la Residencia de Múnich y cuando tenía 10 años, su familia se mudó al Palacio de Leuchtenberg. En 1861, a los 16 años, empezó su carrera militar. Su tío, el rey Maximiliano II de Baviera, lo nombró teniente. Al año siguiente, Luis ingresó en la Universidad de Múnich, donde estudió derecho y economía.

Al cumplir 18 años, pasó automáticamente a formar parte del Senado bávaro como un príncipe de la Casa Real. En 1866, el Reino de Baviera se alió con el Imperio austrohúngaro en la guerra austro-prusiana. En 1868, Luis, que tenía mucho interés por la agricultura, se convirtió en presidente de la Sociedad de Agricultura Bávara. Luis demostraba tener gran interés también en la tecnología, especialmente en la energía hidráulica.

Matrimonio 
En junio de 1867, Luis fue a Viena para asistir al funeral de su prima, la archiduquesa Matilde de Austria-Teschen, y conoció en esta ocasión a la archiduquesa María Teresa de Austria-Este (prima de Matilde) de 18 años, única hija del archiduque Fernando Carlos de Austria-Este y de la archiduquesa Isabel Francisca de Austria, con quien contrajo matrimonio el 20 de febrero de 1869 en la Iglesia de los Agustinos, en Viena.

Descendencia 
 Ruperto (1869-1955), príncipe heredero de Baviera.
 Adelgunda María Augusta Teresa (1870-1958), se casó con el príncipe Guillermo de Hohenzollern-Sigmaringen (1864-1927).
 María Luisa Teresa (1872-1954), se casó con el príncipe Fernando de Borbón-Dos Sicilias (1869-1960).
 Carlos María Leopoldo (1874-1927).
 Francisco María Leopoldo (1875-1957), se casó con la princesa Isabel de Cröy (1890-1982).
 Matilde María Teresa Enriqueta Cristina Leopoldina (1877-1906), se casó con el príncipe Luis Gastón de Sajonia-Coburgo-Gotha (1870-1942).
 Wolfgang María Leopoldo (1879-1895).
 Hildegarda María Cristina Teresa (1881-1948).
 Notburga Carolina María Teresa (1883-1883).
 Wiltrudis María Alicia (1884-1975), se casó con el futuro rey Mindaugas II de Lituania (1864-1928).
 Helmtrudis María Amalia (1886-1977).
 Dietlinda María Teresa Josefa Aldegunda (1888-1889).
 Gundelinda María Josefa (1891-1983).

Regente de Baviera 

El 12 de diciembre de 1912 falleció Leopoldo, el padre de Luis. Leopoldo estuvo a favor de la deposición de su sobrino, Luis II de Baviera. Fue príncipe regente desde 1886 hasta su muerte, en nombre de su otro sobrino, Otón I, incapaz mentalmente de reinar. Luis III logró suceder a su padre como príncipe regente. Inmediatamente después, ciertos grupos de la sociedad exigieron que Luis fuese proclamado rey de Baviera y no príncipe regente.

La legislatura bávara no entró en funciones hasta el 29 de septiembre de 1913. El 4 de noviembre del mismo año, la legislatura enmendó la constitución de Baviera para incluir una cláusula especificando que, si una regencia por razones de incapacidad hubiese durado diez años o más, sin la expectativa de que el rey pudiese reinar, el regente podría proclamar el fin de la regencia y la transferencia de la corona, lo cual sería ratificado por la legislatura. La enmienda fue bien aceptada por la mayor parte de la Cámara Baja, donde hubo 122 votos a favor y 27 contra.

Al día siguiente, el 5 de noviembre de 1913, Luis anunció la legislatura y el fin de su regencia, deponiendo a su primo Otón. La legislatura lo reconoció como rey Luis III de Baviera.

Rey de Baviera 
El corto reinado de Luis III fue conservador e influido por la encíclica católica rerum novarum. El primer ministro Jorge von Hertling, nombrado por Leopoldo en 1912, continuó en su cargo.

Acusado de demostrar poca lealtad a Prusia, Luis III se tornó progresivamente impopular durante la Primera Guerra Mundial. Subsecuentemente, la Revolución Espartaquista explotó en Baviera. El 7 de noviembre de 1918, Luis III y su familia partieron de Múnich.

El 13 de noviembre del mismo año, Luis III concedió un documento que liberaba a sus funcionarios y oficiales militares de sus juramentos (al rey). El nuevo gobierno republicano recientemente formado por Kurt Eisner interpretó eso como una abdicación.

Exilio y muerte 

En febrero de 1919, Kurt Eisner fue asesinado. Temiendo que él pudiese ser otra víctima, Luis III huyó a Austria, desde donde se mudaron a Liechtenstein y luego a Suiza. Luis y su familia volvieron a Baviera en abril de 1920 y vivieron en el Castillo de Wildenwart. Allí permaneció hasta septiembre de 1921, cuando viajó a Sárvár, en Hungría, donde falleció en octubre de aquel mismo año.

El 5 de noviembre de 1921, el cuerpo de Luis retornó a Múnich junto con el de su esposa (fallecida en febrero de 1919). Tuvieron un funeral de Estado, siendo enterrados en la cripta de la Catedral de Nuestra Señora.

Honores

Ancestros

Referencias

. Ritratto di Maria Ines Dughetti Frau von Heygendorf e Wittelsbach, Contessa di Baviera. Hija natural reconocida de S.M. Luis III de Baviera.

Enlaces externos 

Alumnado de la Universidad de Múnich
Reyes de Baviera de la dinastía Wittelsbach
Regentes de Alemania
Gobernantes durante la Primera Guerra Mundial
Mariscales de campo de Alemania
Grandes maestres de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Políticos del Imperio alemán
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Mariscales de campo de Baviera
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden militar de María Teresa
Coroneles honorarios del Ejército Español
Grandes priores de la Orden Real y Militar de San Jorge
Nacidos en Múnich